Heterocrossa är ett släkte av fjärilar. Heterocrossa ingår i familjen Carposinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Heterocrossa